Lillevann (meer), een meer in Noorwegen
Lillevann (metrostation), een station van de metro van Oslo